

События 

 Основан город Нижний Новгород.
 25 марта в Константинополе коронован новый император Латинской империи, Роберт де Куртене.
 В битве под Галичем Мстислав Удатный нанёс поражение войскам Коломана Галицкого.
 В городе Бургос (Испания) заложен собор — главный храм королевства Кастилия.
 Феодор I Ласкарис сосватал свою дочь за императора Роберта де Куртене. 
 Закончился Пятый крестовый поход. Крестоносцы потерпели поражение от египетской династии Айюбидов и заключили с ней мир на 8 лет.
 Представители рода Ходзё ликвидируют последних крупных феодалов в Японии.
 В Японии состоялась смута Дзёкю — неудачная попытка экс-императора Го-Тобы свергнуть власть сёгунов.
 Южносунский посол, посетив в Пекине монгольского наместника Мухали, составляет «Полное описание монголо-татар».

Монгольское завоевание государства хорезмшахов 
 Джелал ад-Дин, Озлаг-шах и Ак-шах, сыновья хорезмшаха Мухаммеда, после смерти отца на острове в Каспийском море прибывают в Ургенч, столицу Хорезма. Против Джелал ад-Дина, наследника Мухаммеда, составлен заговор. Он бежит в Хорасан в сопровождении Тимур-мелика и 300 всадников.
 Апрель — взятие Ургенча войсками Джучи, Чагатая и Угэдэя. Завершение завоевания Средней Азии.
 Завоевание Хорасана войсками Толуя. 25 февраля взят Мерв, 10 апреля захвачен Нишапур, затем — Герат.
 Поражение Шиги-Хутуху от Джелал ад-Дина при Перване.
 Продолжение похода Джэбэ и Субэдэя. Перезимовав в Муганской степи, монголы берут Марагу и Нахичеван, затем — Байлакан и Шемаху.
 Войска Субэдэя опустошили окрестности Тбилиси, но им не хватило сил для штурма города.
 24 ноября — Чингисхан настигает Джелал ад-Дина и наносит ему поражение в битве на берегу Инда. Джелал ад-Дин с уцелевшими войсками бежит за реку.

Правители 
 Канем-Борно — () (1221—1259).
 Латинская империя — Роберт де Куртене (1221—1228).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1221 году
 9 октября — Салимбене Пармский, итальянский хронист.
 23 ноября — Альфонсо X Мудрый, король Кастилии и Леона.
 Андрей Ярославич, великий князь владимирский (1250—1252), брат Александра Невского.
 Маргарита Прованская, королева Франции (1234—1270), супруга Людовика IX Святого.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1221 году
 Беренгария Португальская, португальская инфанта, королева Дании, жена Вальдемара II.
 6 августа — Святой Доминик, кастильский дворянин — основатель ордена доминиканцев.

См. также